Neeme bezeichnet:

 ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Jõelähtme (Kreis Harju), siehe Neeme (Jõelähtme)
 ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Neeme (Saaremaa)

 einen estnischen Vornamen, siehe Neeme (Vorname)

Neeme ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Neeme (1918–2005), estnischer Künstler, Buchillustrator und Schriftsteller